Ю̀зеф Игна̀ци Крашѐвски (), е полски писател, публицист и литературен историк.

Автор е на 144 обществено-битови романа и 88 исторически.

Биография

Творчество

Серия „Саксонска трилогия“ (Trylogia saska) 
 Графиня Козел, Hrabina Cosel (1873)
 Брюл, Bruhl (1874)
 Z siedmioletniej wojny (1875)

Серия „Полска история“ (Dzieje Polski) 
 Старинно предание, Stara basn (1876)
 Lubonie (1876)
 Bracia Zmartwychwstańcy (1876)
 Masław (powieść)|Masław (1877)
 Boleszczyce (1877)
 Królewscy synowie (1877)
 Historia prawdziwa o Petrku Właście palatynie, którego zwano Duninem (1878)
 Stach z Konar (1878)
 Waligóra: powieść historyczna z czasów Leszka Białego|Waligóra (1880)
 Syn Jazdona (1880)
 Pogrobek (1880)
 Kraków za Łoktka (1880)
 Jelita (powieść)|Jelita (1881)
 Król chłopów (1881)
 Biały książę (1882)
 Semko (1882)
 Matka królów (powieść)|Matka królów (1883)
 Strzemieńczyk (powieść)|Strzemieńczyk (1883)
 Jaszka Orfanem zwanego żywota i spraw pamiętnik (1884)
 Dwie królowe (1884)
 Infantka (powieść)|Infantka (1884)
 Banita (powieść)|Banita (1885)
 Bajbuza (powieść)|Bajbuza (1885)
 Na królewskim dworze (1886)
 Boży gniew (1886)
 Król Piast (1888)
 Adama Polanowskiego, dworzanina króla Jegomości Jana III notatki (1888)
 Za Sasów (1889)
 Saskie ostatki (1889)

Романи 
 „Улана“, Ulana (1842)
 „Остап Бондарчук“, Ostap Bondarczuk (1847)
 „Колиба край селото“, Chata za wsią (1854)
 Варвара Убрих, калугерица в Краков,
 Ян Собиески или Обсадата на Виена от Кара Мустафа,
 Бяха две,

За него 
 W. Danek. Józef Ignacy Kraszewski. Warszawa, 1976.
 Kraszewski o powiesciopisarzach i powiesci. Warszawa, 1962.
 Малюкович С. Д. Становление реализма в творчестве Юзефа Крашевского 1830—1840-х годов: Диссертация кандидата филологических наук. Москва, 1984.
 Плохотнюк В. М. Н. В. Гоголь и Ю. И. Крашевский: Диссертация…кандидата филологических наук. Тверь, 2007.
 Цыбенко Е. З. Польский социальный роман 40-70-х годов XIX века. Москва, 1971.

Външни препратки 
 
 Портрет
  Произведения на Lib.ru

Полски литературни историци
Полски автори на исторически романи
Полски публицисти
Полски мемоаристи
Полски художници
Полски енциклопедисти
Възпитаници на Вилнюския университет
Доктор хонорис кауза на Ягелонския университет
Почетни граждани на Лвов
Почетни граждани на Ярослав
Родени във Варшава
Починали в Женева
Погребани в Криптата на заслужилите (Краков)
Политически затворници